Lysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lysjön, Västergötland, sjö i Borås kommun och Svenljunga kommun,  (1,39 km²)
Lilla Lysjön, sjö i Mora kommun,  (17,6 ha)
Lysjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (1,16 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn